Sauveteur peut faire référence à :
Sauveteur-secouriste du travail
Maître-nageur sauveteur
Sauveteur national